Heráclides, Heraclides, Heracleides o Herakleides (en griego ) puede referirse a:

 Heráclides de Milasa, hermano del tirano Olíato, que fue depuesto por Aristágoras de Mileto en 499 a. C. (Cf. Heródoto,  Historia V.37.1 y V.121 y Revuelta jónica).
 Heráclides de Eno (de  Eno (Tracia)), uno de los discípulos de Platón, ; junto a su hermano Pitón, asesinó a Cotis I de Tracia
 Heráclides (hijo de Antíoco), general de Alejandro Magno (véase Antíoco), 
 Heráclides (hijo de Argeo), almirante de Alejandro Magno, 
 Heráclides de Cime, historiador, 
 Heráclides Póntico, astrónomo y filósofo griego, 
 Heráclides de Tarento (de Tarento, Sicilia), físico griego de la escuela empírica, 
 Heráclides (pintor), pintor macedonio, 
 Heráclides Lembos, filósofo y escritor griego, 
 Heráclides (ministro), ministro de Antíoco IV Epífanes y hermano de Timarco, al que sobrevivió y vengó convenciendo al Senado Romano para que apoyara a Alejandro Balas contra Demetrio I Sóter; 
 Heráclides de Eritras (de Eritras, Jonia), físico griego, 
 Heráclides de Damasco (citado por Nestorio --)

Véase también 
 Heracles
 Heráclidas
 Heraclea
 Estadio Heráclides Marín, Ecuador

Nombres masculinos